Beal Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beal Hill (Kentucky)
 Beal Hill (Washington)

Siehe auch:
 Beals Hill